Āmol kan syfta på följande platser:

Iran 

 Āmol (kommunhuvudort i Iran), Mazandaran, 
 Shahrestān-e Āmol, kommun, Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar